Savage kan som auktorsförkortning betyda:

 Jay M. Savage
 Thomas Staughton Savage
 Spencer Savage

Robotskapade auktorsförkortningar